Novy je priimek v Sloveniji in tujini. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je na dan 1. januarja 2010 v Slovenjiji ta priimek uporabljalo manj kot 5 oseb.

Znani slovenski nosilci priimka 
 Lili Novy (1885—1958), pesnica prevajalka poezije

Znani tuji nosilci priimka 
 Karel Novy (1890—1981), češki pisatelj
 Milan Nový (*1951), češki hokejist

Zunanje povezave